

Miejsca

Jednostki osadnicze 
Ray – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Coosa
 Ray – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Ray (ang. Ray Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Ray (ang. Ray Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Ray (ang. Ray Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Ray (ang. Ray Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
hrabstwo Ray (ang. Ray County) – w stanie Missouri

Rzeki 

Ray – rzeka w Anglii, w hrabstwach Buckinghamshire i Oxfordshire
 Ray – rzeka w Anglii, w hrabstwie Wiltshire

Kultura

Muzyka 

Ray – zespół muzyczny rhythm and blues
 Ray – album japońskiego zespołu rockowego L'Arc-en-Ciel
 Ray – singel zespołu Millencolin
Ray – ścieżka dźwiękowa

Film 

 Ray – film w reżyserii Taylora Hackforda
 Ray Donovan – amerykański serial kryminalny

Osoby

Osoby o imieniu Ray 

Ray Bradbury – amerykański pisarz
Ray Charles – amerykański piosenkarz
Billy Ray Cyrus – amerykański piosenkarz
Ray Dalton – amerykański piosenkarz
Ray Adams – amerykański piosenkarz
 Ray Wilson – szkocki piosenkarz
Ray Danton – amerykański aktor
Ray Liotta – amerykański aktor
Ray Dolby – amerykański inżynier
Ray Allen – amerykański koszykarz

Osoby o nazwisku Ray 
 Bradley Ray – brytyjski motocyklista
 James Earl Ray – amerykański morderca
 Nicholas Ray  – amerykański reżyser filmowy
 John Ray – amerykański biolog

Zobacz też 

 Raye – brytyjska piosenkarka